Квітне́ва ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Квітнева вулиця — вулиця в смт Велика Димерка.
 Квітнева вулиця — вулиця в місті Вінниця.
 Квітнева вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Квітнева вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Квітнева вулиця — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 У місті Київ:
 Квітнева вулиця — вулиця в Голосіївському районі (Феофанія);
 Квітнева вулиця — вулиця в Дарницький районі (с-ще Бортничі).
 Квітнева вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Квітнева — вулиця в місті Львів.
 Квітнева вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Квітнева вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Квітнева вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Квітнева вулиця — вулиця в місті Фастів Київської області.
 Квітнева вулиця — вулиця в місті Чернігів.

 Квітнева вулиця — зникла вулиця в Києві, місцевість Пріорка.

Вулиці